Cloak – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Cloak – romanzo ambientato nell'universo di Star Trek
Cloak – termine informatico nell'ambito delle chat